peut se référer à :

Patronyme 
Fukushige est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1987-), claviériste du groupe Gesu no Kiwami Otome, née  
  (1971-), footballeur japonais ;
  (1962-), homme politique japonais.

Toponyme 
 , quartier de Fukuoka.
 , complexe d'appartements à Fukushige.
  (福重村), ancien village de la préfecture de Nagasaki.

Voir aussi